La Batalla de San Agustín del Palmar puede referirse a dos sucesos ocurridos en la localidad mexicana de Palmar de Bravo:

 Batalla de San Agustín del Palmar (1812), la cual ocurrió el 12 de agosto de 1812, durante la guerra de la Independencia de México. En esta acción militar se enfrentaron las fuerzas insurgentes comandadas por Nicolás Bravo contra las fuerzas realistas comandadas por Juan Labaqui.
 Batalla de San Agustín del Palmar (1832), la cual ocurrió el 29 de septiembre de 1832 debido al pronunciamiento del Plan de Veracruz contra el régimen centralista del vicepresidente Anastasio Bustamante. En esta acción militar se enfrentaron las fuerzas rebeldes comandadas por Antonio López de Santa Anna contra las fuerzas bustamantistas de José Antonio Facio.